Montchauvet, commune française du Calvados
 Montchauvet, commune française des Yvelines
 Le village médiéval déserté de Montchauvet, site archéologique à Saugues en  Haute-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France